Мелас — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Мелас, Михаэль Фридрих Бенедикт фон (1729—1806) — австрийский военачальник, барон.
 Мелас, Павлос (1870—1904) — греческий офицер-артиллерист и один из руководителей борьбы за воссоединение Македонии с Грецией.
 Мелас, Спирос (1882—1966) — греческий поэт и драматург.

Топоним 
 Санаторное (ранее Мелас) — посёлок городского типа на южном берегу Крыма.